Панфиловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Панфиловская волость (Вологодская губерния) — в составе Вологодской губернии
 Панфиловская волость (Олонецкая губерния) — в составе Олонецкой губернии
 Панфиловская волость (Пошехонский уезд) — в составе Ярославской губернии
 Панфиловская волость (Рыбинский уезд) — в составе Ярославской губернии